Die deutsche Softball-Bundesliga 2018 war die 20. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 7. April und dauerte bis zum 19. August. Anschließend wurde in den Play-offs der Deutsche Meister ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Mannheim Tornados in die Saison. Durch den Aufstieg der Bonn Capitals erhöhte sich die Zahl der Mannschaften auf 11.

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei drei Runden gespielt wurden. Jede Mannschaft trat gegen jede andere Mannschaft mindestens einmal zu Hause und auswärts an. An jedem Spieltag wurden zwei Spiele als Doubleheader ausgetragen, wodurch sich zwei Mannschaften insgesamt sechs Mal gegenüberstanden. Somit hatten die Mannschaften in der Division Nord 24 Saisonspiele, die in der Division Süd 30.

Play-offs 
In den Play-offs traten im Viertelfinale die Erstplatzierten aus einer Division gegen die Viertplatzierten sowie die Zweitplatzierten gegen die Drittplatzierten der anderen Division im Best-of-Three-Modus an. Die Gewinner trafen im Halbfinale im Best-of-Five-Modus aufeinandern und ermittelten die Teilnehmer des Finales, das ebenfalls als Best-of-Five ausgespielt wurde.

Deutschland-Pokal 
Parallel zu den Play-offs wurde der Deutschland-Pokal ausgespielt. Er diente dazu, den zweiten Europapokalteilnehmer neben dem Meister zu ermitteln. Die Runden wurden bis auf das Finalspiel in Best-of-Three-Serien ausgetragen. In der ersten Runde spielten die Fünftplatzierten gegen die Sechstplatzierten der jeweils anderen Division. In der zweiten Runde traten die Verlierer des Viertelfinales der Play-offs gegeneinander an. In der dritten Runde trafen die Gewinner der zweiten Runde auf die Gewinner der ersten Runde. Die Gewinner der dritten Runde spielten in der vierten Runde gegen die Verlierer der Halbfinale der Play-offs. Die Gewinner dieser Runde ermittelten in der fünften Runde den Finalgegner des Verlierers des Play-off-Finales.

Teilnehmer 

Folgende 11 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2018 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-Offs

Deutschland-Pokal

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2018
Sportsaison 2018
Sportveranstaltung in Deutschland